Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das J&T Banka Ostrava Open 2020 des Damentennis in Ostrava, Tschechien. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation, die am 17. und 18. Oktober 2020 ausgetragen wurde, teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2020
Tennisturnier in Ostrava